В этом списке представлена хронология мировых рекордов в марафоне, официально признанных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Мужчины

Ссылки 
 Хронология рекордов с 1920 года по наше время 
 Хронология рекордов с 1905 по 1911 годы 
 Статистика IAAF 

Бег 42195
Марафон